Тодд Марша́н (; род. 12 августа 1973, Буффало, шт. Нью-Йорк, США), — бывший американский хоккеист, нападающий, проведший 17 сезонов в НХЛ.

Игровая карьера

Начало карьеры 

Маршан начинал свою карьеру в университетских командах. В частности, играл за команду  в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) с 1991 по 1993 годы. В 1993 году он был задрафтован клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в седьмом раунде под общим 164-м номером. В сезоне 1993-94 он играл в основном за фарм-клубы «Рейнджерс» и «Эдмонтон Ойлерз», соответственно,  и , выступающие в АХЛ. Маршан также сыграл в одной игре за «Рейнджерс». Был обменян в «Эдмонтон» на Крейга Мактавиша (в течение двух последних сезонов в «Эдмонтоне» Маршан был одним из немногих хоккеистов НХЛ, кому довелось играть под руководством тренера, на которого в бытность последнего игроком он был обменян).

«Эдмонтон Ойлерз» 

Маршан провел в составе «Эдмонтона» девять полных сезонов (1994 — 2003), в последние несколько сезонов исполняя обязанности помощника капитана. Он был известен как один из наиболее скоростных хоккеистов в НХЛ и использовал свою скорость в основном для оборонительных действий. Ему удалось забросить победную шайбу в овертайме седьмого матча первого раунда плей-офф 1997 года против «Даллас Старз». Он получил передачу от Дуга Уэйта, обошёл споткнувшегося защитника и поразил ворота Энди Муга. Маршан в плей-офф 1997 года забросил 3 шайбы в меньшинстве, что стало лучшим показателем в плей-офф того года и первым за восемь лет случаем, когда кому-то из игроков удавалось забросить 3 шайбы в меньшинстве в плей-офф. Последним на тот момент игроком, кому подобное удавалось, был  в плей-офф 1989 года.

«Коламбус Блю Джэкетс» 

Летом 2003 года Маршан подписал контракт с «Коламбус Блю Джэкетс» как неограниченно свободный агент. За «Коламбус» он провел сезон 2003-04 вместе с бывшими партнерами по «Ойлерз»  и Люком Ричардсоном.

После окончания сезона Маршан решил отказаться от пункта своего контракта о невозможности обмена, что позволило «Коламбусу» отдать его в «Анахайм Дакс» внутри сделки по обмену Сергея Фёдорова. После получения Фёдорова «Коламбус» выставил Маршана на драфт отказов, чтобы освободить место под потолком зарплат (Маршан стоил «Коламбусу» $2.5 млн в год). «Анахайм» в свою очередь забрал Маршана с драфта отказов 21 ноября 2005 года.

«Анахайм Дакс» 

Маршан начал играть за «Анахайм» со второй половины сезона 2005-06. «Анахайм» смог дойти до финала Западной конференции, где Маршан и Ко. проиграли «Эдмонтон Ойлерз».

После смены названия в сезоне 2006-07 «Анахайм» установил рекорд НХЛ по количеству побед подряд с начала регулярного сезона. Маршан был травмирован в середине сезона, в результате чего пропустил больше 20 матчей. Маршан оправился от травмы и вернул спортивную форму к финалу Западной конференции против «Детройт Ред Уингз», сыграв одну из решающих ролей при игре в меньшинстве. Маршан и «Анахайм» стали обладателями Кубка Стэнли в 2007 году, победив в финале «Оттава Сенаторз».

В первом раунде плей-офф 2008 года Маршан забросил дважды, что не спасло «Анахайм» — команда вылетела в первом раунде, уступив «Далласу».

В регулярном сезоне 2008-09 Маршан забросил 5 шайб, «Анахайм» попал в плей-офф восьмым в своей конференции. Однако, в первом раунде плей-офф «Дакс» смогли огорчить первого сеяного — «Сан-Хосе Шаркс». В третьем овертайме второй игры второго раунда против «Детройта» Маршану удалось забросить победную шайбу. «Детройт» в итоге с трудом одолел «Уток» в семи матчах.

Маршан объявил о завершении карьеры 29 июня 2011 года после 17-ти сезонов в НХЛ. Он продолжает работать в «Анахайме» в качестве одного из менеджеров.

Сборная США 

Маршан был членом сборной США на Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере.

Личная жизнь 

Тодд Маршан с женой Кэролайн имеют четверых детей: дочерей Лиллиан и Эшли и сыновей Тимоти Тодда и Брэдли Дэвида; последний родился 20 апреля 2009 года.

Достижения 

 Обладатель Кубка Стэнли 2007 года в составе «Анахайм Дакс».
 Обладатель наибольшего числа сыгранных матчей среди игроков, выбранных на драфте 1993 года (1195).

Статистика

См. также 

 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте The Internet Hockey Database
 Гол Маршана в ворота «Даллас Старз» в плей-офф 1997 года

Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Бингемтон Рейнджерс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккейные центральные нападающие
Выпускники Университета Кларксона